Legende:

Hauptrunde 

Das Spiel Uhlenhorster HC − DHC Hannover in der Gruppe Nord fiel wegen Wasserschadens aus und wurde nicht nachgeholt.

Endrunde 
Endrunde um die Deutsche Hallenhockeymeisterschaft 1992 in Braunschweig

Aufstieg 
Legende:
Aufstiegsrunden in Berlin (Nord) und Mülheim (Süd)

Hallenhockey-Bundesliga (Damen)
Hockey 1991
Hockey 1992